Tenisový turnaj WTA AEGON Classic 2009 se konal ve dnech 8.–14. června v anglickém Birminghamu venku na travnatém povrchu. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
WTA Tour 2009
Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2009